Eisenbach – nome tedesco del comune slovacco di Vyhne
 Eisenbach (Hochschwarzwald) – comune tedesco